Miguelensi – abitanti di Miguel Pereira
Miguelensi – abitanti di São Miguel das Matas
Miguelensi – abitanti di São Miguel do Guaporé
Miguelensi – abitanti di São Miguel dos Campos